BKU peut désigner :
 Aéroport de Betioky, un aéroport de Madagascar, selon le code AITA des aéroports ;
 Bach Khoa University, une université membre de l'université nationale d’Hô-Chi-Minh-Ville, située à Hô-Chi-Minh-Ville, au Viêt Nam.